Rondinini (Pluralform, Singular: Rondinino) ist im Italienischen die Bezeichnung für kleine Schwalben, Schwälbchen. Es ist der Familienname folgender Personen:

 Gigliola Soldi Rondinini (1923–2020), italienische Historikerin
 Giuseppe Rondinini (1725–1801), italienischer Adeliger, Kunstsammler und Mäzen 
 Giuseppe Antonio Zacchia Rondinini (1787–1845), italienischer Kardinal
 Paolo Emilio Rondinini (1617–1668), italienischer Kardinal

sowie der Name von:
 Palazzo Rondinini, ein barocker Palast in der Via del Corso in Rom, heute Sitz des Istituto Affari Internazionali